Micrographie, méthode d'investigation utilisant le microscope en métallurgie.
 Micrographie (ou Micrographia), traité scientifique de l'anglais Robert Hooke, écrit au .
 art de la calligraphie hébraïque